Jaroslav Pouzar, češki hokejist, * 23. januar 1952, Čakovec, Češka.

Pouzar je igral za klube HC České Budějovice, Edmonton Oilers, ECD Sauerland, Iserlohner EC Roosters in Star Bulls Rosenheim, kjer se je v sezoni 1990 upokojil. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, in na šestih svetovnem prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih, treh srebrnih in ene bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| HC České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 8
| 5
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
|
| 74
| 15
| 18
| 33
|
| 57
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
|
| 67
| 13
| 19
| 32
|
| 44
|
| 14
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
| 33
| 4
| 8
| 12
|
| 28
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| ECD Sauerland
| Nemška liga
| 85/86
|
| 44
| 20
| 31
| 51
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohner EC Roosters
| Nemška liga
| 86/87
|
| 38
| 32
| 38
| 70
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 87/88
|
| 38
| 20
| 28
| 48
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 89/90
|
| 35
| 9
| 31
| 40
|
| 32
|
| 11
| 2
| 7
| 9
|
| 28
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |368
| bgcolor="#7FFF00" |130
| bgcolor="#7FFF00" |188
| bgcolor="#7FFF00" |318
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |289
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |44
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti ECD Sauerland
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih